Europamästerskapen i friidrott 2012 var de 21:a Europamästerskapen i friidrott och anordnades i Helsingfors, Finland 27 juni-1 juli 2012. Värdort valdes den 9 november 2009 i Barcelona.

Från 2010-2012 anordnas Europamästerskapen i friidrott återigen med två års mellanrum (precis som 1969-1971). På grund av de Olympiska sommarspelen i London en dryg månad senare saknades därför några av de bästa idrottarna. Grenarna maraton och gång ingick inte heller detta år då det ansågs vara för kort tid mellan EM och OS.

Den officiella EM-låten var "I'm a Mess" av den finländska rockgruppen The Rasmus.

Schema 

|}

Grenar

Herrar

Damer

Referenser

Externa länkar 

 EAA:s officiella webbplats
 EAA-kalender

2012 i Finland
2010
Internationella friidrottstävlingar i Finland
Friidrottsåret 2012
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Helsingfors under 2000-talet